Le  également appelé , oppose les dix meilleures équipes suédoises de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever le .

Les clubs de l'édition 2021

Format de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules géographiques. 
 La poule Nord est composée de quatre équipes, qui s'affrontent aller-retour. Les deux premières se qualifient pour les phases finales. 
 La poule Sud est composée de six équipes, qui s'affrontent à une reprise. Les deux premières se qualifient pour les phases 
finales.

Classement

Poule Nord 
	
	
	
	
	
	
	
|}

Poule Sud 
	
	
	
	
	
|}	
	
 	
	

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 2, victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Règle de classement : ?

Phase finale

Matchs de classement 
  place Sud : LUGI Lions Rugby Club 27-10 Spartacus RC
  place Sud : Malmö RC 50-0 Vänersborgs RK
  place Nord : non disputé

Notes et références

Liens externes 	
  Fédération suédoise de rugby à XV	
  résultats sur profixio.com

2021	
Suède	
Rugby à XV